Alfredo Allende puede referirse a:

 Alfredo Allende, actor chileno;
 Alfredo Allende, político y escritor argentino.